Střed může být:

geometrický střed, odborný matematický pojem
střed Evropy
hmotný střed neboli těžiště
střed křivosti
střed kyvu
střed symetrie

přeneseně
centrum nějakého děje, jevu, činnosti, systému apod. 
 střed dění
 střed bitvy
 střed pozornosti 
 střed zájmu
 střed galaxie
 politický střed

v kultuře
Okruh a střed – časopis

jiný význam
Brno-střed, městská část v Brně
Praha-střed, alternativní název pro Masarykovo nádraží v Praze
Střed (Rokycany), místní část Rokycan
rozvodna Čechy Střed, elektrorozvodné zařízení

Související články 
středa
středisko
střední Amerika
střední Asie
střední Evropa
prostředek

Externí odkazy